Museo della battaglia di Vittorio Veneto – museo di Vittorio Veneto
 Museo della battaglia di Ortona – museo di Ortona
 Museo della battaglia di Magenta – museo di Magenta
 Museo della battaglia e di Anghiari – museo di Anghiari